Plusieurs villes françaises possèdent une rue de Belfort, d'après la ville de Franche-Comté : 
 Rue de Belfort à Lyon.
 Rue de Belfort à Nancy.
 Rue de Belfort à Nantes.
 Rue de Belfort à Montpellier.
 Rue de Belfort à Paris.
 Rue de Belfort à Strasbourg.

Belfort